Ла-Карт () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 280 км на південний схід від Парижа, 65 км на північний захід від Безансона, 39 км на північний захід від Везуля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Галерея зображень

Посилання 

 Ла-Карт на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ла-Карт на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Сона

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня Сона